Lazu se poate referi la:
 :
 Lazu, sat în județul Vaslui
 :
 Lazu, sat în județul Constanța
 :
 Lazu, sat în județul Dolj
 Lazu, sat în județul Mehedinți
 :
 Lazu Baciului (), județul Maramureș
 Râul Lazu (), Bazinul Mureș, județul Hunedoara
 Nume de familie
 Ion Lazu
 Robert Lazu

Vezi și 
 Lazuri

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Nume de familie românești